Оле́г Жу́ков:
 Жуков, Олег Владимирович (род. 1937) — белорусский поэт-песенник.
 Жуков, Олег Евгеньевич (1973—2002) — музыкант, участник группы «Дискотека авария».
 Жуков, Олег Иванович (1920—2010) — советский футболист и тренер.